Sandby (Lolland), plaats in de Deense gemeente Lolland
Sandby (parochie, Lolland)
Sandby (Simrishamn), plaats in de Zweedse gemeente Simrishamn
Sandby (parochie, Næstved)
Sandby (Öland), plaats op het Zweedse eiland Öland
Sandby (Tierp), plaats in de Zweedse gemeente Tierp